L'acronyme CSCL peut avoir plusieurs significations :
 Computer Supported Collaborative Learning ;
 China Shipping Container Lines.

Voir aussi
CsCl, formule du chlorure de césium